

Patronyme 
 Elsbeth van Rooy-Vink (1973-), cycliste néerlandaise
 John Vink (1948-), photographe belge
 Marciano Vink (1970-), joueur de football néerlandais
 Michael Vink (1991-), coureur cycliste néo-zélandais
 Pieter Vink (1967-), arbitre néerlandais
 Ronald Vink (1976-), joueur de tennis

Pseudonyme 

 Vink (1950-), auteur belge de bande dessinée